Slalom žen na Zimních olympijských hrách 2018 se konal v pátek 16. února 2018 jako druhý ženský závod v alpském lyžování jihokorejské olympiády na sjezdovce lyžařského střediska Jongpchjong, ležícího v okresu Pchjongčchang. Zahájení prvního kola proběhlo v 10.00 hodin místního času a druhé kolo odstartovalo ve 13.15 hodin. Původně se měl závod uskutečnit 14. února, ale pro silný vítr byl přeložen o dva dny později. Do závodu nastoupilo 78 závodnic ze 46 zemí.

Obhájkyní zlata byla trojnásobná mistryně světa ve slalomu a vítězka Světového poháru 2017, Američanka Mikaela Shiffrinová, která nenavázala na den starý titul z obřího slalomu a dojela čtvrtá. Na vrcholné soutěži nezískala slalomářské zlato poprvé od svého premiérového titulu na MS 2013.

Medailistky 
Olympijskou vítězkou se stala 32letá Švédka Frida Hansdotterová, která získala první olympijskou medaili a navázala na druhé místo z této disciplíny na Světovém šampionátu 2015 v Beaver Creeku. O pět setin sekundy porazila 24letou Švýcarku Wendy Holdenerová, která po prvním kole vedla. Stříbrný kov si tak Holdenerová odvezla z druhé vrcholné akce v řadě, když na olympiádu přijížděla jako úřadující vicemistryně světa ve slalomu ze Svatého Mořice 2017.

Na bronzové pozici dojela překvapivě 20letá Rakušanka Katharina Gallhuberová, která se díky nejrychlejší jízdě ve druhém kole posunula na stupně vítězů z deváté příčky po první fázi závodu. V rámci Světového poháru se jejím maximem v předchozí kariéře stalo šesté místo. Stříbrná skončila na juniorském mistrovství světa v Soči 2016.

Výsledky

Reference 

Slalom žen